Сінчук, також Синчук — українське прізвище.
 Сінчук Лариса Павлівна (1965) — українська волейболістка, майстер спорту України.
 Сінчук Олеся Володимирівна (1980) — український композитор, співачка, виконавиця (фортепіано, сопілка, гітара), поетеса, художник-графік.

 Синчук Василь Людвігович  
 Синчук Роман — режисер-постановник, режисер монтажу.
Українські прізвища
Прізвища на -ук